A 2006-os UEFA-szuperkupa a 31. európai szuperkupa-döntő volt. A mérkőzést a II. Lajos Stadionban, Monacóban játszotta 2006. augusztus 25-én a 2005–2006-os UEFA-bajnokok ligája-győztes spanyol FC Barcelona és a 2005–2006-os UEFA-kupa-győztes szintén spanyol Sevilla.

A mérkőzést a Sevilla nyerte 3–0-ra.

Mérkőzés adatok

Mérkőzés statisztikák

Lásd még 
 2005–2006-os UEFA-bajnokok ligája
 2005–2006-os UEFA-kupa

Források
 
 
 

2006
Uefaszuperkupa
Az FC Barcelona mérkőzései